A 31 308-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű, állomáshoz vezető mellékút Pest megyében.

Nyomvonala 

A 31-es útból ágazik ki, annak 34+200-as kilométerszelvényénél, délkelet felé. Csak Mende vasútállomás térségéig vezet, ahol véget is ér, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza mindössze 30 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31308